Malaika significa angelo in swahili. Significati derivati includono:

Musica
 Malaika, un classico della musica leggera keniota
 Malaika, un gruppo musicale sudafricano
 Malaika, l'album di debutto del gruppo omonimo

Zoologia
 Malaika – genere di ragni, appartenente alla famiglia Phyxelididae.